gromada Zwola (powiat garwoliński)
 gromada Zwola (powiat opatowski)

także:
 gromada Sarnia Zwola (powiat opatowski)